Az Amerikai Egyesült Államokban
Taylorville (Illinois)
Taylorville (Kalifornia)
Taylorville (Indiana)
Taylorville (Nyugat-Virginia)
Taylorville (Oregon)

Kanadában
Taylorville (Alberta)

Új-Zélandon
Taylorville (Új-Zéland)